KRT15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 456 амінокислот, а молекулярна маса — 49 212.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини